Onderdistrict in Indonesië
 Tambaksari (Soerabaja), een onderdistrict van het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Tambaksari (Ciamis), een onderdistrict van het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tambaksari (Wanareja), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Tambaksari (Kedungreja), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Tambaksari (Kota Blora), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Tambaksari (Kuwarasan), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tambaksari (Kraton), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Tambaksari (Rubaru), een plaats in het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
 Tambaksari (Leuwigoong), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Tambaksari (Tambaksari), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Tambaksari (Tirtajaya), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java